Røa Idrettslag, ou simplesmente Røa IL, é um clube esportivo da Noruega fundado em 11 de novembro de 1900. Sua sede fica em Oslo.

Tem seções para o futebol, ginástica e esqui cross-country.

Ligações externas 
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1900
Clubes de futebol da Noruega